Thoreau (New Mexico), een plaats in de Verenigde Staten van Amerika
Henry David Thoreau (1817-1862), een Amerikaanse filosoof en schrijver